Берри́-Буи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Меэн-сюр-Йевр. Округ коммуны — Вьерзон.

Код INSEE коммуны — 18028.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 195 км к югу от Парижа, в 95 км южнее Орлеана, в 9 км к западу от Буржа.

По территории коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1134 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 760 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 574 были экономически активными, 186 — неактивными (показатель активности — 75,5 %, в 1999 году было 77,0 %). Из 574 активных работали 531 человек (273 мужчины и 258 женщин), безработных было 43 (18 мужчин и 25 женщин). Среди 186 неактивных 76 человек были учениками или студентами, 76 — пенсионерами, 34 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сент-Илер (XIX век)
 Бронзовый колокол (1596 год). Исторический памятник с 1943 года
 Заброшенная церковь Сен-Панталеон
 Замок Буи
 Бронзовый колокол (XIV век). Исторический памятник с 1951 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер